Коко Браун () е бивша американска порнографска актриса от афроамерикански произход (1998-2003).

Биография 
Коко Браун е родена на 16 септември 1978 година в град Толидо, Охайо. Работи като еротична танцьорка в един от най-известните клубове в Лас Вегас - „Deja Vu“. През 1998 г., на 20-годишна възраст, започва да се снима в порнографски филми.

Награди и номинации

Номинации за награди 
 2002: Номинация за Venus награда за най-добра нова звезда

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 
 
 Коко Браун на сайта Adult Film Database
 Коко Браун в European Girls Adult Film Database
 

Порнографски актриси от САЩ
Афроамерикански порнографски актриси